Audiard ist der Familienname folgender Personen:

Jacques Audiard (* 1952), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
Michel Audiard (1920–1985), französischer Drehbuchautor und Filmregisseur